Gewerberecht steht für:
 allgemein die Rechtsordnung der Berufswelt, siehe Gewerbe

nationale Rechtsgebiete:
 Gewerberecht (Deutschland)
 Gewerberecht (Österreich)